В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Richmond 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Джоанн Расселл здобула титул, у фіналі перемігши Мікаелу Вашингтон 6-2, 4-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Джоанн Расселл (переможниця)
  Вікі Нелсон (2-ге коло)
  Кім Сендс (1-ше коло)
  Барбара Геркен (2-ге коло)

 Дженніфер Мундел (2-ге коло)
 Ліліан Дрешер (2-ге коло)
 Пілар Васкес (чвертьфінал)
 Лесті Аллен (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Richmond